Симург — фантастическое существо из иранской мифологии, царь всех птиц. Также может означать:

  — шахрестан в остане Мазендеран.
 Симург — псевдоним азербайджанского писателя Таги Шахбази.
 «Симург» — белорусский мини-футбольный клуб из Минска.
 «Симург» — азербайджанский футбольный клуб из города Закаталы.
 «Симург» — главный стадион города Закаталы, Азербайджан.
 «Симург» — иранская ракета-носитель лёгкого класса.

См. также